Gin gwai, een Hongkongse horrorfilm
The Eye (2008), een Amerikaanse horrorfilm die een remake is van bovengenoemde
The Eye (roman), (Russisch: Sogliadatai) de vierde roman van Vladimir Nabokov
The Eye (KUKL), het debuutalbum van de IJslandse rockband KUKL
The Eye (King Diamond), een conceptalbum van King Diamond
Queen: The eYe, een computerspel met muziek van Queen

Zie ook 
 Eye (doorverwijspagina)